Рудченко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Рудченко, Анна Васильевна (1893—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рудченко, Афанасий Яковлевич (более известен как Панас Мирный; 1849—1920) — украинский писатель, драматург и общественный деятель.
 Рудченко, Григорий Сергеевич (1900—1943) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Рудченко, Иван Яковлевич (1845—1905) — украинский фольклорист, этнограф, переводчик, литературный критик.
 Рудченко, Михаил Мефодьевич (1945—2002) — генерал-лейтенант милиции, заслуженный работник МВД.
 Рудченко, Николай Николаевич (род. 1951) — украинский политик.
 Рудченко, Юрий Иванович (род. 1947) — советский и украинский актёр.